Werres ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Werres (* 1967), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Anton Werres (1830–1900), deutscher Bildhauer
 Birgit Werres (* 1962), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Carl Anton Werres (1785–1836), deutscher Arzt, Augenarzt, Physikus und Sachbuchautor
 Hermann-Josef Werres (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Walter Werres (1929–2012), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Verres